Miejscowości w Portoryko:
 Cidra – miejscowość w gminie Cidra
Gminy w Portoryko:
 gmina Cidra – (ang. Cidra Municipio) w Portoryko
Monety okolicznościowe:
 Cidra – moneta używana w Radzionkowie o wartości nominalnej 5zł